Desa Sangubanyu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sangubanyu (administrativ by i Indonesien, lat -7,74, long 109,68), Jawa Tengah, 
 Desa Sangubanyu (administrativ by i Indonesien, lat -7,79, long 109,91), Jawa Tengah, 
 Desa Sangubanyu (administrativ by i Indonesien, lat -7,11, long 109,95), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar